Denis Dawydow (1784–1839) – rosyjski pisarz wojenny i poeta, generał lejtnant
 Dienis Dawydow (ur. 1982) – rosyjski piłkarz
 Dienis Dawydow (ur. 1995) – rosyjski piłkarz